BNP Paribas Open 2010 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2010 (mężczyźni)